Пенни Сью Прицкер (; род. 2 мая 1959, Чикаго, Иллинойс) — американская общественная деятельница и политик. 38-й министр торговли США в кабинете Барака Обамы. Является основателем PSP Capital Partners и Pritzker Realty Group. Она также соучредитель Artemis Real Estate Partners.

Биография 
Родилась в богатой еврейской семье Прицкер (семья входит в 15 богатейших семей мира) владеющей сетью отелей Hyatt. 

До 1977 года Пенни посещала Кастильскую школу, расположенную в Пало-Альто, Калифорния. 

В 1981 году получила степень бакалавра искусств в области экономики в Гарвардском колледже. 

В 1985 году она получила степень доктора юриспруденции и магистра делового администрирования в Стэнфордском университете.

В 2009 году Forbes назвал Прицкер одной из 100 самых влиятельных женщин в мире.

В рейтинге журнала Forbes в 2016 году её состояние оценивается в $2,3 млрд. 

Ее брат, Джей Би Притцкер, является губернатором шата Иллинойс.

Примечания

Ссылки 
 

Управляющие гостиницами
Миллиардеры США
Женщины-политики США
Министры торговли США
Райские документы
Выпускники Стэнфордской школы права
Выпускники Стэнфордской высшей школы бизнеса
Выпускники Стэнфордского университета
Персоналии:Совет по международным отношениям
Почётные доктора Джорджтаунского университета